Angola Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Angola Creek (Duplin County, North Carolina)
 Angola Creek (Pender County, North Carolina)
 Angola Creek (Virginia), im Amelia County